Main River kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Main River (Conception Bay), vattendrag i Newfoundland och Labrador, 
 Main River (White Bay), vattendrag i Newfoundland och Labrador,

Se även 
 Main, flod i Tyskland